Lomas de Santa Anita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lomas de Santa Anita, Baja California, Tecate, 
 Lomas de Santa Anita, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar